Denumirea de Fânari se poate referi la:

localități din județul Prahova, România:
Fânari, o localitate din comuna Gorgota
Fânari, o localitate din comuna Olari

Toponime românești